Molekulska formula -{C8H7NS}- se može odnositi na:

 2-Merkaptoindol
 Benzotiazin